Treću HNL – Jug u sezoni 2021./22. čini 18 klubova koji  igraju dvokružnu ligu (34 kola).  
Ligu je osvojio klub "Jadran Luka Ploče".

Sudionici

Sustav natjecanja  
18 klubova igra dvokružnu ligu (34 kola).

Ljestvica

Raspored i rezultati utakmica 
''Posljednje ažuriranje: 10. lipnja 2022. (kraj sezone)

Najbolji strijelci 
Izvori:   
 

Strijelci 10 i više pogodaka: 

 Ažurirano: 16. lipnja 2022.

Povezani članci 
 3. HNL – Jug 
 2. HNL 2021./22. 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2021./22. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2021./22. 
 ŽNL Šibensko-kninska 2021./22. 
 1. ŽNL Zadarska 2021./22.

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug
 hns-cff.hr, Središte Split
 facebook.com, 3. HNL Jug 
 dalmatinskinogomet.hr, 3. HNL - Jug

Izvori  
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug 
 hns-cff.hr, 3. HNL – Jug (2021./22.), wayback arhiva od 4. lipnja 2022. 
 hns-cff.hr, Treća HNL-JUG 21/22 - 2021/2022 - Rezultati 34.kola Treće HNL-JUG / Tablica / Lista strijelaca, objavljeno 3. lipnja 2022., preuzeto 16. lipnja 2022. 
 hns-cff.hr, Središte Split 
  int.soccerway.com, 3. HNL – South - 2021./22.'' 
  sofascore.com, 3. HNL, South 
  tipsscore.com, 3. HNL, South 2021-2022 
  rsssf.com, Croatia 2021/22 - Third Level 
 

2021-22
3 Jug